Grabowa peut désigner :

Hydrologie
en Pologne :
 la rivière Grabowa, rivière de Pomeranie

Toponymie
en Pologne :

dans la voïvodie de Łódź
 Grabowa, village du powiat d'Opoczno
 Grabowa, village du powiat de Wieluń

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Grabowa, village du powiat de Staszów

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Grabowa, village du powiat de Konin

dans la voïvodie de Mazovie
 Grabowa, village de la gmina de Potworów, 
 Grabowa, village de la gmina de Rusinów

dans la voïvodie de Silésie
 Grabowa, village du powiat de Częstochowa
 Grabowa, village du powiat de Zawiercie